Сильвен Дюфур (; род. 19 ноября 1982 года, Сен-Дье-де-Вож, Франция) — французский сноубордист, выступающий в параллельных дисциплинах. Двукратный серебряный призёр чемпионата мира (2009), участник зимних Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018. Обладатель малого Кубка мира в параллельном слаломе сезона 2013/14.

Спортивная карьера 
Сильвен Дюфур начал заниматься сноубордом в возрасте 8 лет. Стойка на сноуборде — гуфи.

Сильвен Дюфур дебютировал на международной арене 27 ноября 1999 года на этапе Кубка мира во французском Тине, заняв 81-е место в гигантском слаломе. Всего на этапах Кубка мира Сильвен Дюфур одержал 4 победы и ещё 5 раз поднимался на подиум. Лучшим в карьере спортсмена стало завоевание малого Кубка мира в параллельном слаломе по итогам сезона 2013/14.

На чемпионатах мира среди юниоров Сильвен Дюфур участвовал 3 раза. Лучшим результатом является 14-е место в параллельном слаломе, показанное на чемпионате  в Бадгастайне.

Сильвен Дюфур принял участие на семи чемпионатах мира по сноуборду. На чемпионате мира 2009 в Канвондо Сильвен Дюфур завоевал две серебряные награды, в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

На зимней Универсиаде 2007 в Турине Сильвен Дюфур завоевал бронзу в гигантском слаломе.

Участник трёх зимних Олимпиад. В 2010 году в Ванкувере занял 10-е место в параллельном гигантском слаломе. В 2014 году в Сочи стал 16-м в параллельном гигантском слаломе и 11-м в параллельном слаломе. В 2018 году на играх в Пхёнчхане Сильвен Дюфур в квалификации показал 4-е время и дошёл до стадии 1/2 финала, где проиграл. В малом финале за бронзу проиграл Жану Коширу из Словении.

Спортивные достижения 
 Двукратный серебряный призёр чемпионата мира (2009);
 Бронзовый призёр зимней Универсиады (2007);
 Победитель и призёр этапов Кубка мира;
 Обладатель малого Кубка мира 2013/14;
 Многократный чемпион и призёр чемпионатов Франции.

Примечания

Ссылки 
 Сильвен Дюфур на сайте МОК
 
 

Сноубордисты Франции
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года